SQL/MED, или Management of External Data (управление внешними данными) — расширение стандарта SQL, закреплённое в ISO/IEC 9075-9:2003.

SQL/MED реализует расширение SQL за счёт определения врапперов внешних данных и ссылочных типов, позволяющим SQL управлять внешними данными. Под внешними данными понимаются данные, доступ к которым осуществляется SQL-ориентированными СУБД, но не управляется ими. Этот стандарт может использоваться при разработке федеративных баз данных.

См. также
SQL
SQL:2003

Ссылки
 SQL/MED — отчёт о состоянии дел   

Стандарты языка SQL